Liste der Mitglieder des 1. Landtags Brandenburg (26. Oktober 1990–11. Oktober 1994). Zur Landesregierung dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Stolpe I.

Präsidium

Landtagspräsident und Vizepräsident 
 Landtagspräsident: Herbert Knoblich (SPD)
  Vizepräsident: Karl-Heinz Kretschmer (CDU) vom 26. Oktober 1990 bis zum 25. September 1991 Martin Habermann (CDU) ab dem 25. September 1991

Fraktionsvorsitzende 
 SPD-Fraktion: Wolfgang Birthler
 CDU-Fraktion: Peter-Michael Diestel vom 26. Oktober 1990 bis zum 8. Mai 1992  Dieter Helm vom 24. Mai 1992 bis zum 11. Oktober 1994 
 PDS-Linke Liste-Fraktion: Lothar Bisky
 Bündnis 90-Fraktion: Günter Nooke
 FDP-Fraktion: Rainer Siebert vom 26. Oktober 1990 bis zum 15. September 1992  Siegfried Lietzmann vom 15. September 1992 bis zum 11. Oktober 1994

Weitere Mitglieder gemäß Stärkeverhältnisses der Fraktionen 

 Reinhart Zarneckow (SPD)
 Wolfgang Klein (SPD)
 Klaus Häßler (CDU)
 Martina Schlanke (CDU)
 Gerlinde Stobrawa (PDS-LL)
 Renate Schneider (FDP) vom 26. Oktober 1990 bis 1991 Alfred Pracht (FDP) von 1992 bis zum 1. Oktober 1994
 Bernd Reuter (Bündnis 90) vom 26. Oktober 1990 bis zum 25. September 1991 Rolf Wettstädt (Bündnis 90) vom 26. September 1992 bis zum 11. Oktober 1994

Liste der Abgeordneten

Weblinks 
 Übersicht über alle Mitglieder des Landtags Brandenburg

 03
!